Cornelius Petersen er navnet på flere personer:
 Cornelius Petersen (1806-1876) – dansk gårdejer og politiker, sad i Folketinget 1854-1876
 Cornelius Petersen (1882-1935) – dansk-frisisk bondefører og grundlægger af Selvstyrebevægelsen